L'édition 2017 du tournoi de tennis de New Haven se déroule du 20 au  sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie Premier. Daria Gavrilova remporte l'épreuve en simple, Gabriela Dabrowski et Xu Yifan celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Américaine Sloane Stephens, de l'Australienne Samantha Stosur et de la Suissesse Timea Bacsinszky. Elles sont respectivement remplacées par Christina McHale, Kateřina Siniaková et Alizé Cornet.

Pendant le tournoi 
Pendant le match entre Dominika Cibulková et Anastasia Pavlyuchenkova, le jeu est arrêté à 6-5, en raison d'un spectateur qui décède dans les tribunes en raison de la forte chaleur.

Lauréates 
Daria Gavrilova remporte le  de sa carrière en battant en finale Dominika Cibulková.

En double, Gabriela Dabrowski et Xu Yifan remportent leur  ensemble en battant en finale la paire australienne Ashleigh Barty et Casey Dellacqua. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de New Haven
 Saison 2017 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2017
New Haven
Sport aux États-Unis en août 2017
Tennis en août 2017